
Трудова́я — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Трудовая — деревня в Ивановском районе Брестской области.
 Трудовая — деревня в Щучинском районе Гродненской области.

Россия 
 Трудовая — посёлок в Мытищинском районе Московской области.
 Трудовая Северная — дачный посёлок в Мытищинском районе Московской области.

Прочее 
 Трудовая — остановочный пункт / пассажирская платформа Савёловского направления Московской железной дороги.
 Трудовая улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.
 Трудовая аллея — аллея, расположенная в Северном административном округе города Москвы на территории района Аэропорт.